

Geografia 
 Distretto di Keskin – uno dei distretti della provincia di Kırıkkale, in Turchia
 Keskin – città turca nell'omonimo distretto

Persone 
 Erol Keskin – calciatore turco, attaccante
 Selçuk Keskin – pallavolista turco